Колыванское наместничество (Колыванская губерния) — административно-территориальное образование на юго-востоке западной Сибири Российской империи, существовавшее в 1783—1796 годах.      

Была создана указом Екатерины II № 15.679. 6 марта 1783 путём преобразования Колыванской области.   выделенной в 1779 в составе Тобольской губернии.

Указом № 15.733. от 12 мая 1783 центром губернии стал Бердский острог, переименованный в город Колывань.  Включала 5 уездов: Колыванский, Бийский, Кузнецкий, Семипалатинский и Красноярский. 

Указом № 15.737. от 16 мая 1783 года образовано Колыванское наместничество в составе одной Колыванской губернии и утвержден штат.  

25 Октября 1783 Сенату было доложено генерал-губернатором Якоби об открытии Колыванской Губернии 28 июля 1783.  

Колыванское наместничество заключало в составе своем всю округу Колывано-Воскресенских заводов, и всю почти южную часть нынешней Западной Сибири, так что наместничества Тобольское и Колыванское простирались почти параллельно, одно на северной и средней, другое по южной полосе Сибири. Иркутское наместничество во всю широту их замыкало с востока.  

В 1783 году Якоби, Иван Варфоломеевич был перемещён на должность генерал-губернатора Иркутского и Колыванского наместничеств.

Колыванское наместничество не успело получить герба.  В «Российском атласе, состоящем из сорока четырех карт и делящем империю на сорок два наместничества» (1792), где карта каждого наместничества сопровождается аллегорической композицией с гербом, вместо нее изображен пустой щит герба Колыванского наместничества. 

В 1796 году наместничество было упразднено, а его территория была разделена между Иркутской губернией и Тобольской губернией. Подлежал упразднению и административный центр губернии (сохранился как село Бердское, ныне город Бердск), а город с названием Колывань был образован на месте Чаусского острога в 1822 году.

В составе Колыванской губернии находились территории проживания бельтиров, бирюсинцев и сагайцев (левобережье р. Абакан, верховья р. Томи, pp. Июсов (р.Чёрный Июс, р.Белый Июс), частично pp. Мрассы и Кондомы), являвшихся ясачными Кузнецка; земли качинцев и аринцев (левобережье р. Енисей от р. Белый Июс до р. Камышта) входили в ведомство Красноярского уезда.

Административное деление 
Колыванское наместничество включало 5 уездов:
 Бийский уезд
 Колыванский уезд
 Красноярский уезд
 Кузнецкий уезд
 Семипалатинский уезд

Руководители наместничества

Генерал-губернаторы 
 1784—1789 — Якоби, Иван Варфоломеевич
 1789—1794 — Пиль, Иван Алферьевич

Правитель наместничества 
 1779—1785 — Меллер, Борис Иванович
 1785—1799 — Качка, Гавриил Симонович

См.также 
Наместничества при Екатерине II

Список наместничеств Российской империи

Областная реформа Екатерины II

Литература 
 Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные особенности в условиях их жизни и быта (Общий очерк за XVII и XVIII столетия). С приложением списка населённых мест Колыванской области за 1782 год. Профессор Д. Н. Беликов. Типо-литография М. Н. Кононова и И. Ф. Скулимовского. Томск. 1898.
 Сибирская советская энциклопедия. Т.1. Новосибирск, 1929;
 Потапов Л. П. Краткие очерки истории и этнографии хакасов (17-19 вв.). Абакан, 1957;
 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в южной Сибири: этно-политические процессы и этнокультурная динамика. 1701- нач. XX века. Новосибирск, 2005.

Примечания

Ссылки 

Губернии Российской империи
Наместничества Российской империи
Области Российской империи